José Quintero ist der Name folgender Personen:

* José Quintero (Regisseur) (José Benjamín Quintero; 1924–1999), panamaischer Theater- und Filmregisseur und Produzent 
 José Quintero (Fußballspieler) (José Alfredo Quintero Ordóñez; * 1990), ecuadorianischer Fußballspieler 
 José Quintero Parra (1902–1984), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Caracas
 José de Jesús Quintero Díaz (* 1949), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Leticia